Fågelås kan avse:

 Fågelås socken – en socken i Västergötland, jordebokssocken – 1889
 Fågelås församling (före 1903) – en tidigare församling i Billings kontrakt i Skara stift –1902
 Fågelås församling – en församling i Billings kontrakt i Skara stift 2006–
 Fågelås landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1952–1973